La désignation de Bayer Xi Canis Majoris (ξ Canis Majoris / ξ CMa) est partagée par deux étoiles de la constellation du Grand Chien :
 ξ Canis Majoris ;
 ξ Canis Majoris.

Elles sont séparées de 0,86° dans le ciel.

Canis Majoris, Xi
Constellation du Grand Chien
Homonymie stellaire